Хумо:
 Хумо — финансовый институт в Таджикистане.
 «Хумо» — узбекистанский хоккейный клуб из Ташкента.
 Хумо, Авдо (1914—1983) — югославский боснийский государственный деятель, председатель Исполнительного веча Боснии и Герцеговины (1953—1956).
 «Хумо Арена» — многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс и ледовый дворец в Ташкенте.
 Хумо — вариант названия птицы Хумай.
 Хумо (фестиваль) - международный театральный фестиваля в Ташкенте (Узбекистан)